Fjodor Litke steht für:
 deutschsprachige Transkription der kyrillischen Schreibweise des Kurznamens von Friedrich Benjamin von Lütke (1797–1882), russischer Marineoffizier, Weltumsegler, Entdeckungsreisender und Schriftsteller
 Fjodor Litke (1909), russischer (später sowjetischer) Eisbrecher
 Fjodor Litke (1970), sowjetischer Eisbrecher